Nuussuaq (Avannaata), een plaats in Groenland in de gemeente Avannaata, nabij de plaats Upernavik 
 Nuussuaq (Nuuk), een stadsdeel van de Groenlandse hoofdstad Nuuk

Let op: Nuussuaq is het Groenlandse woord voor schiereiland, en de naam komt meerdere malen voor op Groenland.